Por Baltimore pode estar à procura de:

Localidades
Baltimore (Indiana)
Baltimore (Ohio)
Baltimore (Maryland)
Baltimore (Vermont)
Condado de Baltimore
Baltimore (Ontário)

Pessoas
David Baltimore

Esporte
Baltimore Orioles
Baltimore Ravens
Crystal Palace Baltimore
Baltimore Stallions

Desambiguação